Carlos Antonio de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (Marburgo, Hesse, 10 de agosto de 1727 - Stettin, 12 de septiembre de 1759) fue un príncipe de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck, una rama menor de la Casa de Oldemburgo y antepasado de los actuales monarcas de Dinamarca, Noruega, Gran Bretaña y España.

Biografía 

Carlos Antonio era hijo del duque Pedro Augusto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1697-1775) y su esposa Sofía de Hesse-Philippsthal.

Matrimonio y descendencia 

En 1754 en la ciudad de Königsberg contrajo matrimonio con su prima Federica, condesa de Dohna-Schlobitten (1738-1786), hija de Sofía Enriqueta de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck. Por la muerte prematura del duque el matrimonio tuvo un único hijo:
 Federico Carlos de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1757-1816), su sucesor, su hijo inició la línea Glucksburg y su nieto fue el rey Cristián IX de Dinamarca.

Ancestros

Referencias 
 

Nobles de Dinamarca del siglo XVIII
Casa de Glücksburg
Nacidos en Marburgo